, mot anglais signifiant littéralement « beau, magnifique », fait notamment référence à :

Cinéma 

 , titre original de De toute beauté, film de Sally Field sorti le  ;
 Beautiful, film sud-coréen de  sorti le  ;
 , film australien de  sorti le  ;
 , film indien de  sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe américain de hard rock actif de 1988 à 1993.

Album 

 , album de Charles McPherson sorti en 1975 ;

 , album de Fantastic Plastic Machine sorti le  ;

 , album de Candido Camero sorti en 1970 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Fish Leong sorti le  ;
 , album de Jessica Mauboy sorti le  ;
 , album de MEG sorti le  ;
 , album des  sorti en 1982 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Teena Marie sorti le  ;
 Beautiful, extended play de Amber Liu sorti le .

Chanson 

 , chanson de 2PM présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de 10 Years présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Aerosmith présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Akon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Athlete présente sur l'album Vehicles and Animals sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Carly Rae Jepsen et Justin Bieber présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Carole King présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Christina Aguilera présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Creed présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Eminem présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gustavo Cerati présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gordon Lightfoot présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de HIM présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jennifer Paige présente sur l'album Un automne à New York sorti le , bande originale dUn automne à New York ;
 , chanson de Jessica Mauboy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Miliyah Katō présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mai Kuraki présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mariah Carey présente sur l'album Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse sorti le  ;
 , chanson de Marillion présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1998 ;
 , chanson de MercyMe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Moby présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Don Omar présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Park Jung-min sorti le  ;
 , chanson de Paul Simon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sevendust présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de SHINee présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Smashing Pumpkins présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Snoop Dogg présente sur l'album Paid tha Cost to Be da Bo$$ sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Taylor Dayne présente sur l'album  sorti le  ;
 ''', chanson de  présente sur l'album '' sorti en 2004.

Hydronyme 
 La rivière Beautiful, cours d’eau de l'Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi